De bijnaam van Joseph Merrick (1862-1890).
The Elephant Man (toneelstuk), een toneelstuk uit 1979.
The Elephant Man (film), een film uit 1980.
Elephant Man (muzikant), de artiestennaam van de Jamaicaanse muzikant O'Neil Bryan.
De bijnaam van Davie Dodds, een voormalige professionele voetballer.